

Patronyme 

 Constance Keene (1921-2005), pianiste américaine.
 Day Keene (1904-1969), écrivain américain.
 Donald Keene (1922-2019), japonologue d'origine américaine.
 Elodie Keene (1948-), réalisatrice américaine.
 Emily Keene (1849-1941), femme politique au Maroc précolonial.
 Foxhall Keene (1897-1941), joueur de polo américain.
 James Keene (1985-), joueur de football britannique.
 John Keene (1965-), écrivain américain.
 Laura Keene (1826-1873), actrice et directrice de théâtre britannique 
 Mimi Keene (1998-), actrice britannique.
 Ralph Keene (1902-1963), réalisateur britannique.
 Tom Keene (1896-1963), acteur américain.

Prénoms 
 Keene Curtis (1923-2002) est un acteur américain.

Toponyme

Canada 
 Keene, une communauté de l'Ontario, au Canada.

États-Unis 
 Keene, census-designated place située en Californie ;
 Keene, une ville de l'État du Dakota du Nord ;
 Keene, une ville de l'État du New Hampshire ;
 Keene, une ville de l'État de New York ;
 Keene, une ville de l'État du Texas ;
 Keene, une ville de l'État de Virginie.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme